miscele di solfuri usate in metallurgia:
metallina di rame: miscela costituita principalmente dal composto del rame con formula Cu2S
metallina di nichel: miscela costituita principalmente dal composto del nichel con formula NiS
Coperta isotermica